Ферейдун Сахаби (; род. 1937) — иранский профессор, ,  и гражданский активист. Был первым президентом Организации по атомной энергии Ирана и вторым в администрации президента Ирана после иранской революции. Он был третьим сыном Ядоллы Сахаби и братом Эззатоллы Сахаби.

Ранняя жизнь и образование 
Ферейдун Сахаби родился в Иране в 1937 году. Получил степень доктора в области геологии и разведки нефти в Лондонском университете. Вернувшись в Иран, он работал профессором в Тегеранском университете.

Политическая деятельность 
Ферейдун Сахаби был членом Национального фронта в Тегеранском университете. Он был активным членом Европейской студенческой конфедерации. Он был избран членом движения Свободы Ирана в 1979 году. После иранской революции он был избран заместителем министра энергетики и первым президентом Организация по атомной энергии Ирана.

Книги 
 Геология нефти, Университет Тегерана Пресса, 2012
 Осадочная петрология, Университет Тегерана Пресса, 2008

Примечания

Литература 
 Etemad newspaper, Interview with Fereydon Sahabi, 1556, page 7, 1986, Iran.
 Magazine of mine engineering
 Aligholi, Abbas; Kiani, Ehsan; Samadieh magazine, p. 315,316, 2016.
 Neyshaburi, N., «The last collapse of Persians», P. 673, 2013, USA.
 Patrikarakos, David, Nuclear Iran: The Birth of an Atomic State, I.B. Tauris and Co LTD, 2012

Ссылки 
 Patrikarakos, David, Nuclear Iran: The Birth of an Atomic State, I.B. Tauris and Co LTD, 2012
 Melman, Yossi; Javedanfar, Meir, The Nuclear Sphinx of Tehran: Mahmoud Ahmadinejad and the State of Iran, Carroll and Graf Publishers, 2008

Президенты Организации по атомной энергии Ирана
Выпускники Лондонского университета
Преподаватели Тегеранского университета